Сезон 2021/22 е 118-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 91-ият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г. Отборът ще се състезава за рекордната 35-а титла в Испания, 14 титла в Шампионската лига, който сезон е 25-ти пореден в този му формат. Реал Мадрид също така ще започне надпреварата и за Купата на Испания от 1/16 финалите, когато стартират участието си и всички останали отбори от Примера дивисион.

Преглед на сезона

Класиране

Настоящ състав

Нови 

Общо разходи: €

Напуснали 

Общо приходи: €
Загуби:  €

Примера дивисион 
Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 14 август 2021 г. до 2 януари 2022 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от 9 януари 2022 г. до май 2022 г.

Шампионска Лига

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от 15 септември 2021 г. до 7 декември 2021 г.

 Последна промяна: 7 декември 2021

Осминафинал 
 Жребият беше теглен на 13 декември 2021 година. Първият мач е на 15 февруари 2022, а реваншът на 9 март 2022

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Купа на Испания 
Реал Мадрид започна надпреварата за Купата на Краля през сезон 2021/22 от 1/16 финалите.

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

Суперкупа на Испания

Приятелски срещи

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори 

Последна промяна : 28 май 2022
 1Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Хеттрик 

 1Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство
 Последна промяна : 28 май 2022

Асистенции 

Последна промяна : 28 май 2022
 1Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба

Бележки 
* Всички срещи са в българско часово време

Футболни отбори през сезон 2021/22
Реал Мадрид сезони
Сезон 2021/22 във футбола